Ames Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ames Building (Massachusetts), ID-Nr. 74000382
 Ames Building (Kentucky), ID-Nr. 86000657